Caroline Bastiaens (1976-), femme politique belge
Jean-Baptiste Bastiaens, bourgmestre d'Evere
Loorin Bastiaens, cycliste belge